Eichenborn ist ein deutscher Ortsname:
 Eichenborn (Bad Pyrmont), Stadtteil von Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen, Deutschland
 Eichenborn, bis 1938 Sdrusno, Försterei im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Zdrużno, Forstsiedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen